L'asso nella manica – film del 1951 diretto da Billy Wilder
 L'A.S.S.O. nella manica – film del 2015 diretto da Ari Sandel
 L'asso nella manica – romanzo di James Hadley Chase del 1971